La palabra clavija puede designar:

 Clavija (carpintería), material de carpintería.

Montañismo
 Clavija (escalada), material de escalada.

Botánica
 Clavija, es un género de plantas perteneciente a la familia Theophrastaceae.